Bradya är ett släkte av kräftdjur. Bradya ingår i familjen Ectinosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Bradya